Екимита има више значења:

 Екимита (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Екимита (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику